Homola är ett släkte av kräftdjur. Homola ingår i familjen Homolidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tiofotade kräftdjur
Homola